Виктор Васильевич Шокарев (4 апреля 1928 года, Нижние Серогозы, Херсонская область, Украинская ССР — 21 июня 1995 года) — начальник участка шахты имени Ильича треста «Кадиевуголь» комбината «Луганскуголь» Министерства угольной промышленности Украинской ССР, Луганская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Заслуженный шахтёр Украинской ССР.

Биография 
До начала Великой Отечественной войны окончил два класса начальной школы. С 1947 года проживал на Донбассе, восстанавливал разрушенные шахты. Окончив школу фабричного производства, трудился проходчиком на шахте № 1-бис в Краснодоне. Без отрыва от производства окончил вечернюю среднюю школу. В 1953 году после окончания училища горных мастеров в Брянке работал горным мастером на шахте имени Ильича в Кадиевке. С августа 1955 года — начальник участка № 8 шахты имени Ильича треста «Кадиевуголь» комбината «Луганскуголь».

Вывел участок в число передовых производств комбината «Луганскуголь». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года «за развитие угольной промышленности» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1967 году за выдающиеся трудовые достижения получил второй Орден Ленина.

С 1969 по 1974 года обучался на заочном отделении Кадиевского горного техникума (сегодня — Стахановский промышленно-экономический техникум). Позднее до 1978 года — заместитель директора шахты имени Ильича по быту и кадрам.

В 1978 году вышел на пенсию. Скончался в 1995 году.

Ссылки 
 Шокарев Виктор Васильевич, Администрация города Стаханов Луганской Народной Республики